Ženská dvouhra Australian Open 2017 probíhala ve druhé polovině ledna 2017. Do singlové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Třináct z nich vzešlo z kvalifikace, z toho dvanáct řádně po výhrách ve třech kolech a Belgičanka Maryna Zanevská jako šťastná poražená po odstoupení Švédky Johanny Larssonové. Obhájkyní titulu byla první hráčka klasifikace Angelique Kerberová z Německa, startující na grandslamu poprvé v roli nejvýše nasazené, kterou v osmifinále vyřadila nenasazená americká tenistka Coco Vandewegheová.

Vítězka Serena Williamsová získala rekordní dvacátou třetí grandslamovou trofej, čímž se na čele statistiky otevřené éry osamostatnila od německé tenistky Steffi Grafovou. Rekordním se v open éře stal i sedmý titul z Australian Open, když za absolutním rekordem jedenácti titulů Margaret Courtové zaostávala o čtyři turnajová vítězství.

Turnaj 

Na počátku turnaje soupeřily o post světové jedničky pět nejvýše nasazených hráček – Angelique Kerberová, Serena Williamsová, Agnieszka Radwańská, Simona Halepová a Karolína Plíšková. Čtvrtá nasazená Halepová byla podruhé za sebou vyřazena v úvodním kole. Světová trojka Radwańská vypadla ve svém druhém zápase s Lučićovou Baroniovou. Po druhého kole mohla Kerberovou ohrozit jen Williamsová. Vyřazením ve čtvrtém kole Němka odečetla 1 760 bodů a Američanka se na první místo vrátí jen v případě zisku titulu.

Chorvatka Mirjana Lučićová Baroniová se probojovala do čtvrtfinále Grand Slamu poprvé od Wimbledonu 1999 a ukončila tak sérii 33 účastí bez dosažení této fáze. Mezi poslední osmičkou hráček zdolala Češku Karolínu Plíškovou, pro niž první melbournská účast v pátém kole znamenala posun na kariérní maximum, 3. místo žebříčku WTA. Do svého premiérového grandslamového semifinále ve dvouhře postoupila Američanka Coco Vandewegheová.

Finále Sereny a Venus Williamsových: Rekordní 23. grandslam pro mladší ze sester 
Do devátého vzájemného finále na grandslamu pronikly sestry Serena a Venus Williamsovy, které se na okruhu celkově střetly ve dvaceti sedmi utkáních. Aktivní bilanci výher držela mladší Serena Williamsová poměrem 16–11, z toho v grandslamových finále 6–2. Ta usilovala o rekordní dvacátou třetí grandslamovou trofej v open éře, sedmou z Melbourne Parku a návrat do čela světové klasifikace. 36letá Venus Williamsová se stala nejstarší finalistkou Australian Open v otevřené éře a v závěrečném duelu se představila poprvé od roku 2003. Do grandslamového finále se naposledy předtím probojovala ve Wimbledonu 2009.

Z vítězství se radovala mladší ze sesterského dua 34letá Serena Williamsová, když svou sestru Venus přemohla po 1 hodině a 21 minutách výsledkem 6–4 a 6–4 a navázala tak na své triumfy z let 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 a 2015. Turnajem prošla bez ztráty setu, když ji v osmifinále nejvíce potrápila Češka Barbora Strýcová, která jí dokázala vzít nejvyšší počet devíti gamů, a také odebrat nejvyšší počet čtyř servisů.

Finálový duel začaly obě sestry ztraceným podáním. Za stavu 3–3 pak Serena dokázala prolomit servis a první set zdárně doservírovat k vítězství. Ve druhé sadě pak nenabídla starší sourozenkyni Venus žádnou příležitost k brejku a sama získala její podání, což znamenalo výhru celého utkání.

Ziskem rekordní dvacáté třetí grandslamové trofeje, sedmé z Melbourne Parku, se v open éře datované od roku 1968 osamostatnila před německou tenistkou Steffi Grafovou, a jen jediný titul ji dělil od vyrovnání rekordu Margaret Courtové z Austrálie, jež zvítězila čtyřiadvacetkrát. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Do žebříčku získala 2 000 bodů a připsala si částku 3 700 000 australských dolarů Bodový zisk pro ni v následném vydání žebříčku WTA z 30. ledna 2017 znamenal návrat na post světové jedničky, na kterém vystřídala Kerberovou.

Při slavnostním ceremoniálu vítězná Serena Williamsová polichotila sestře: „Venus, jsi mojí inspirací a bez tebe bych nebyla světovou jedničkou, neměla třiadvacet titulů, bez tebe bych neměla vůbec nic. Jsi jediný důvod, proč tady stojím, proč existují sestry Williamsovy. Za to ti děkuji, děláš mě lepší tenistkou.“ Starší sourozenkyně jí pochvalu opětovala: „To je moje malá sestra, vážení. Gratuluji ti k číslu třiadvacet. Pár jsem jich s tebou prohrála. Jsem na tebe neuvěřitelně pyšná. Vždycky, když tady nemůžu být nebo jsem se do finále nedostala, jsi tady ty.“ Trofej šampionce předala bývalá vítězka turnaje Hana Mandlíková.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2017